Bryan megye (Georgia) 
 Bryan megye (Oklahoma)